Kabinett Koivisto steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Koivisto I (1968 bis 1970)
 Kabinett Koivisto II (1979 bis 1982)